Rock'n'love — перший студійний альбом українського гурту Фіолет, який вийшов 1 жовтня 2012 року.

Тур на підтримку альбому 
30 жовтня почався всеукраїнський клубний тур на підтримку альбому.
Дати туру:
 30 жовтня — Рівне, Хобі-паб
 31 жовтня — Суми, Underground
 1 листопада — Харків, Стіна
 2 листопада — Полтава, Villa Крокодила
 3 листопада — Дніпропетровськ, Невідомий Петровский
 4 листопада — Херсон, ресторан Forsage
 5 листопада — Вінниця, У Флінта
 6 листопада — Хмельницький, High Hopes
 7 листопада — Чернівці, Bier Platz
 8 листопада — Івано-Франківськ, Арт- кафе Гармидер
 9 листопада — Тернопіль, Хмільне Щастя
 10 листопада — Львів, Ресторан Грушевського
 25 листопада — Київ, Пивна Бочка
 1 грудня — Луцьк, Майдан

Композиції

Примітки 

Музичні альбоми 2012
Альбоми гурту Фіолет
Рок-альбоми
Альбоми українських виконавців
Альбоми українських рок-виконавців